Pietrzkowice (Petřkovice) – obwód miejski Ostrawy
 Pietrzkowice (Rydułtowy) – osiedle w Rydułtowach
 Pietrzkowice (gmina) – dawna gmina wiejska, obecnie część Rydułtów

Linki zewnętrzne